Леммер:
  (род. 1970) — немецкий писатель, политик и музыкальный продюсер.
 Леммер, Эрнст (1898—1970) — немецкий политик.
 Леммер — город в провинции Фрисландия в Нидерландах.